Ituzaingó bezeichnet:

Orte und Verwaltungseinheiten:
 Partido Ituzaingó, Partido in Westen von Gran Buenos Aires, Argentinien
 Ituzaingó (Buenos Aires), Stadt im Westen von Gran Buenos Aires, Hauptort des oben genannten Partidos
 Departamento Ituzaingó, Departamento im Nordwesten der argentinischen Provinz Corrientes
 Ituzaingó (Corrientes), Stadt im oben genannten Departamento
 Ituzaingó (Santa Fe), Ort in der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Ituzaingó (San José), Ort im Departamento San José, Uruguay
 Ituzaingó (Montevideo), ein Stadtviertel von Montevideo, Uruguay

 Sonstiges:
 die Schlacht von Ituzaingó im Argentinisch-Brasilianischen Krieg
 die Marcha de Ituzaingó, argentinischer Militärmarsch
 der Club Atlético Ituzaingó, Fußballverein aus Ituzaingó in Gran Buenos Aires
 die Ituzaingó-Formation, geologische Formation Nordostargentiniens und Paraguays